Search poate fi:

 Search Corporation, companie de proiectare și consultanță din București
 Search Engine Optimization, tehnică de marketing online
 MSN Search, motor de căutare online